Osoby o tym nazwisku:
 Lutwi Achmedow – bułgarski zapaśnik, olimpijczyk
 Murolimdżon Achmedow – kirgiski piłkarz